Yun Jeong-hee (hangul: 윤정희, hanja, 尹靜姬; Gwangju, Corea del Sur, 30 de julio de 1944-París, 19 de enero de 2023) fue una actriz  surcoreana, afincada en Francia.

Carrera artística 
Debutó en 1967 con la película Cheongchun geukjang. 

Casada con Kun-Woo Paik, residió con su familia en París desde que se retirara a mediados de los años 1990, aunque protagonizó la película Poetry de Lee Chang-dong en 2010.

Filmografía 

1967년
 《청춘극장》
 《안개》
 《까치소리》
 《강명화》
 《개살구도 살구냐》
 《그리움은 가슴마다》
 《보은의 기적》
 《삼등여관》
 《싸리골의 신화》
 《암행어사》
 《외롭지 않다》
 《초야》
 《황혼의 검객》
1968년
 《가로수의 합창》
 《내시》
 《감자》
 《규방》
 《금수강산》
 《낙조》
 《난풍》
 《눈보라》
 《단발 기생》
 《대검객》
 《독수공방》
 《동경 특파원》
 《맨발의 영광》
 《밤은 무서워》
 《밤하늘의 트럼펫》
 《방울대감》
 《살인 부르스》
 《설녀》
 《성난 대지》
 《소라의 꿈》
 《순애보》
 《슬픔은 파도를 넘어》
 《아빠 안녕》
 《악몽》
 《어머니는 강하다》
 《엄마야 누나야 강변 살자》
 《여로》
 《영》
 《옥비녀》
 《순정》
 《이수》
 《일본인》
 《잊으려해도》
 《장군의 수염》
 《절벽》
 《찬란한 슬픔》
 《천하장사 임꺽정》
 《칼맑스의 제자들》
 《파란 이별으 글씨》
 《팔도 기생》
 《폭풍의 사나이》
 《푸운 - 임란야화》
 《화초기생》
 《황혼의 부르스》
 《흐느끼는 백조》
1969년
 《이조 여인 잔혹사》
 《늦어도 그날까지》
 《당신》
 《독짓는 늙은이》
 《동경의 왼손잡이》
 《뜨거워서 좋아요》
 《마법선》
 《만고강상》
 《명동 나그네》
 《만나지 않았다면》
 《물망초》
 《별명 붙은 여자》
 《사랑은 눈물의 씨앗》
 《사랑이 미워질 때》
 《사랑하고 있어요》
 《3인의 여검객》
 《식모의 유산》
 《세월이 흘러가면》
 《안개 낀 상해》
 《어느 지붕 밑에서》
 《여선장》
 《6개의 그림자》
 《여진족》
 《0시의 부르스》
 《5인의 사형수》
 《유혹》
 《장미의 성》
 《장한몽》
 《저 눈밭의 사슴이》
 《제4의 사나이》
 《조용히 살고 싶어》
 《주차장》
 《죽어도 그대 품에》
 《죽어도 좋아》
 《지하실의 7인》
 《창》
 《첫날 밤 갑자기》
 《청춘》
 《청춘을 다바쳐》
 《추억》
 《팔도 사나이》
 《포옹》
 《한 발은 지옥에》
 《한번 준 마음인데》
 《흑산도 아가씨》
 《명동 출신》

1970년
 《거북이》
 《결혼 교실》
 《결혼 대작전》
 《광야의 포창잡이》
 《그분이 아빠라면》
 《그 여자를 쫓아라》
 《기러기 아빠》
 《내 목숨 당신 품에》
 《누야 와 시집 안가노》
 《당신은 여자》
 《대답해 주세요》
 《먼데서 온 여자》
 《명동 노신사》
 《버림받은 여자》
 《범띠가시내》
 《별명 붙은 여자2》
 《비나리는 선창가》
 《비에 젖은 두 여인》
 《비운의 왕비》
 《삼호탈출》
 《순결》
 《아 임아》
 《아빠 품에》
 《아파트를 갖고 싶은 여자》
 《안개 속의 탈출》
 《여인 전장》
 《여자이기 때문에》
 《욕망의 사나이》
 《이별의 15열차》
 《일요일 밤과 월요일 아침》
 《임 그리워》
 《천사여 옷을 입어라》
 《천사의 눈물》
 《첫경험》
 《최고로 멋진 남자》
 《한 많은 남아일생》
 《해변의 정사》
 《호랑이 꼬리를 잡은 여자》
 《호피 판사》
 《황금70 홍콩작전》
 《7인의 숙녀》
1971년
 《간다고 잊을소냐》
 《갑순이》
 《경복궁의 여인들》
 《공포의 황금 부두》
 《괴짜 부인》
 《그날 밤 생긴 일》
 《남매는 단둘이다》
 《내 아내여》
 《당신과 나 사이에》
 《동과 서》
 《두 딸》
 《두 딸의 어머니》
 《두 줄기 눈물 속에》
 《들개》
 《떡국》
 《분례기》
 《비에 젖은 두 남매》
 《빗 속에 떠나 사람》
 《빨간 마스크의 여인》
 《사랑할 때와 죽을 때》
 《성난 해병 결사대》
 《쌍벌한》
 《안개 부인》
 《어느 여도박사》
 《엄마 안녕》
 《여창》
 《열두 여인》
 《옥합을 깨뜨릴 때》
 《월남에서 돌아온 김상사》
 《유쾌한 딸 7형제》
 《의형》
 《족보》
 《죄 많은 여인》
 《짚세기 신고 왔네》
 《처복》
 《초원의 빛》
 《최고로 멋진 남자2》
 《토요일 오후》
 《평양 폭격대》
 《한 많은 두 여인》
 《현대인》
 《현상붙은 4인의 악녀》
 《흐느끼는 두 여인》
 《미스 리》
 《친정 아버지》

1972년
 《무녀도》
 《미움이 변하여》
 《가지마오》
 《궁녀》
 《기로》
 《돌아온 자와 떠나야 할 자》
 《동업자》
 《며느리》
 《명동 잔혹사》
 《별이 빛나는 밤에》
 《새남터의 북소리》
 《석화촌》
 《약한 자여》
 《어디로 가야하나》
 《어머니 왜 나를 낳으셨나요》
 《영시》
 《웃고 사는 박서방》
 《유정 30년》
 《작은 꿈이 꽃필 때》
 《폭우 속의 도망자》
 《헤어져도 사랑만은》
 《효녀 심청》
 《목소리》
 《사모곡》
1973년
 《고향에 진달래》
 《광복 20년과 백범 김구》
 《9월의 찻집》
 《난파선》
 《누나》
 《삼일천하》
 《애인 교실》
 《어머님 생전에》
 《여대생 또순이》
 《요화 배정자2》
 《육군사관학교》
 《특별수사본부와 기생 김소산》
 《행복이 쏟아지는 벌판》
1974년
 《꽃상여》
 《황홀》
1975년
 《극락조》
 《내일은 진실》
 《태백산맥》
 《학녀》
1977년
 《야행》
 《화려한 외출》
1978년
 《화조》
 《여수》
1979년
 《사랑의 조건》
 《신궁》
1981년
 《자유부인 '81》
1982년
 《삐에로와 국화》
 《저녁에 우는 새》
1987년
 《위기의 여자》
1988년
 《시로의 섬》
1992년
 《눈꽃》
1994년
 《만무방》
2010년
 《Poesía》

Premios 
 Grand Bell Awards a la mejor actriz o actuación novel en 1967, 1971, 1994
 Blue Dragon a la actriz favorita en 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973
 PaekSang Arts Awards 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975

Referencias

Enlaces externos 
 KMDb
 IMDb

Actrices de cine de Corea del Sur
Fallecidos en París